Траншель, Владимир Андреевич (1868—1942) — ботаник, миколог, один из авторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».
 Траншель, Христоф (Christoph Transchel; 1721—1800) — немецкий композитор, ученик Баха.

Примечания